Верхневилю́йск () — село в Якутии, административный центр Верхневилюйского улуса.

Крупный туристический и финансовый центр западной Якутии.

История 
Верхневилюйск как зимовье впервые упоминается в 1637 году. Становление его как села приходится примерно на 1780-е годы. Статус самостоятельного сельского образования получил в 1835 году.

Население

Культура 
В селе находится краеведческий музей имени П. Х. Староватова.

Примечания

Ссылки 
	

Населённые пункты Верхневилюйского улуса
Центры улусов Якутии